Humanoids from the Deep steht für:

 Humanoids from the Deep, Originaltitel von Das Grauen aus der Tiefe (1980), US-amerikanischer Film von Barbara Peeters
 Humanoids from the Deep, Originaltitel von Das Grauen aus der Tiefe (1996), US-amerikanischer Film von Jeff Yonis, Neuverfilmung des gleichnamigen Films von 1980